Mužská čtyřhra Geneva Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 se událost nekonala kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl nejvýše nasazený, rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který v úvodním kole vyřadili Tomislav Brkić s Nikolou Ćaćićem.

Vítězem se stal druhý nasazený australsko-novozélandský pár John Peers a Michael Venus, který ve finále zdolal nenasazené italsko-argentické duo Simone Bolelli a Máximo González po dvousetovém průběhu 	6–2 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Peers na okruhu ATP Tour vybojoval čtyřiadvacátý deblový titul a pro Venuse to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  John Peers /  Michael Venus (vítězové)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Franko Škugor (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
ATP Tour 2021